— японская мультимедийная франшиза Сатоси Мидзуками. 28 апреля 2018 года Мидзуками запустил мангу в Young King OURs, а 8 июля 2018 года состоится премьера аниме-сериала J.C.Staff.

Сюжет 
Соя Курой проживает с большим кошачьим существом под именем Сэнсэй и счастливой служанкой по имени Гинко. Однажды в небе над Японией появляются странные плавающие существа, и обычное оружие бесполезно против них, пока семь мужчин и женщин не превратятся в мощное оружие и не уничтожат их. Соя оказывается в битве, сражаясь не против зверя, а против семи героев, а он становится невольной пешкой в межзвездной войне, которая пришла на Землю.

Персонажи 
 — главный герой. Мальчик старшего школьного возраста с амнезией, который едва может вспомнить, что произошло с ним в прошлом. В конце концов он возвращает некоторые из своих воспоминаний и понимает, что члены Великого Паладина используют схожие силы тем, которые привели к разрушению его родной планеты. Бегущий кляп в том, что он не может есть мясо, либо намеренно Гинко, либо случайно другими.

 — представитель класса Сои и член Оккультного исследовательского клуба школы. Постоянно упоминается как «Очки» (Мегане-сан), потому что Соя не может запомнить ее настоящее имя.

 — горничная, живущая с Соей, которая помогает своему сенсею.

 — большая черная кошка, которая обычно говорит в мяуках, которую переводит Гинко. Выяснилось, что он был лидером П. Ф.Н (Пацифистская фракция небулянтов), который спас Сойю с планеты Сириус до ее уничтожения. Способный превратиться в маленький мех, который пилоты Сои проглотили. Сэнсэй также имеет космический корабль, который выглядит как его обычная форма, но в массовом масштабе.

Великий Паладин 
Великий Паладин — организация, также известна как, У. Н. Б. А. С. О.О (Управление Национальной Безопасности Администрации Специального Отдела Обороны) Сама организация, создана для борьбы с туманностью. Участники организации могут летать в небе, не активируя умственные гигантские доспехи.

 — бывший пожарный, который ушел, чтобы присоединиться к Великому Паладину

 — молодая девушка, которая хочет доказать, что она такая же сильная, как ее друг Харуми. Участник Великого Паладина.

 — молодая дзюдока и одноклассница Миу, которая хочет побаловать Миу. Участник Великого Паладина.

 — выпускница средней школы Сои, которая иногда посещает Оккультный исследовательский клуб. Утверждает, что её имя (Сэйдзи) связано с тем, что её отец хотел, чтобы она была адвокатом, хотя на самом деле её семья — длинная линия пивоваров саке. Участник Великого Паладина.

 — лидер Великого Паладина и, возможно, их самый сильный член.

 — отец Такаси и еще один член Великого Паладина.

Производство 
Shonengahosha впервые намекнул на проект 30 ноября 2017 года, когда они объявили, что Сатоси Мидзуками будет писать новую «крупномасштабную» научную фантастическую серию в апреле после того, как его нынешняя манга закончит издаваться. Серия была официально анонсирована 23 марта 2018 года. Мидзуками начал работу над серией за четыре года до этого и нарисовал 1074 страницы раскадровки для проекта, помимо написания манги и аниме.

Медиа

Манга 
Сатоси Мидзуками запустил манга-версию рассказа в журнале Seinen manga журнала «Shonengahosha» Young King OURs 28 апреля 2018 года.

Аниме 
Режиссёр Ёхэй Судзуки, сценарист Сатоси Мидзуками, художник персонажей Кадзунори Ивакура. Музыку напишет Кёхэй Танака, звукорежиссёр Ёсикадзу Иванами. Производством аниме займётся студия J.C.Staff.
Минами будет исполнять песню «One Unit» в заставке, и Май Футигами исполнит закрывающую тему сериала. Премьера состоялась 8 июля 2018 года и будет транслироваться в Tokyo MX, MBS и BS11.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт аниме

J.C. Staff